Стационар (от  – неподвижен) може да се отнася за:
 стационар – лечебно учреждение с постоянни места (легла, койки) за болни (за разлика от поликлиниката), като болница
 стационар – постоянно действащо учреждение (за разлика от временни или подвижни), като библиотека, (стационарна) научна станция и др.
 стационар (остар. стационер) – съд (кораб и пр.) на постоянна стоянка в чуждестранно пристанище или на служба в определен район